John Reid (Amerikaans componist) (1946-), Amerikaans componist, muziekpedagoog en fagottist
 John Reid (journalist, schrijver), Amerikaans journalist en schrijver, ooggetuige van de Russische revolutie, begraven tegen de muur van het Kremlin
 John Reid (politicus) (1947), Brits parlementslid, minister en sportbestuurder
 John Reid (rechter), Nederlands rechter en stripauteur (Fokke & Sukke)
 John Reid (Schots componist) (1721–1807), Schots componist, fluitist en militair
 John Reid (zeiler), Amerikaans zeiler en olympisch deelnemer